Канцлер:
 Известные носители 
 Канцлер, Борис Феликсович (род. 1962) — израильский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Филипп Канцлер (ок. 1160—1236) — французский теолог и поэт.